Чистовражье — — название населённых пунктов в России:

 Чистовражье — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Чистовражье — деревня в Нолинском районе Кировской области.